Байингтон, Байинтон (анг. Byington) — английская фамилия. Известные носители

 Байингтон, Сайрус (1793-1868) — христианский миссионер и исследователь индейцев чоктав.
 Байинтон, Спринг (1886-1971) — американская актриса.